State House – residenza ufficiale del Presidente della Repubblica del Kenya
 State House – sede amministrativa della Namibia e la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica della Namibia
 State House – residenza ufficiale del Presidente della Repubblica dell'Uganda
 State House – residenza ufficiale del Presidente di Barbados